Може да се односи на:

Окупацију Луксембурга у Првом светском рату
Окупацију Луксембурга у Другом светском рату